Ел Коакојул има више значења:

 Ел Коакојул (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Коакојул (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику